Název Petříkovický potok má více vodních toků:

 Petříkovický potok (přítok Smutné) – pravostranný přítok Smutné v okrese Tábor
 Petříkovický potok (přítok Úpy) – levostranný přítok Úpy v okrese Trutnov a okrese Kamienna Góra Dolnoslezského vojvodství v Polsku